Röttjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Medelpad 
Röttjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (1,7 ha)

Ångermanland 
Röttjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (6,4 ha)

Västerbotten 
Röttjärnen (Bjurholms socken, Västerbotten), sjö i Bjurholms kommun, 
Röttjärnen, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn